Пасус ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс. Составная часть мезорегиона Юг и юго-запад штата Минас-Жерайс. Входит в экономико-статистический  микрорегион Пасус. Население составляет 103 348 человек на 2006 год. Занимает площадь 1 339,199 км². Плотность населения — 60 чел./км².

Праздник города —  14 мая.

История 
Город основан 14 мая 1858 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 570.244.438,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 5.577,02 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,797 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Минас-Жерайс